Sao Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Francisco (ort i Brasilien, Minas Gerais, São Francisco, lat -15,95, long -44,86), 
 São Francisco (ort i Brasilien, São Paulo, São Francisco, lat -20,36, long -50,70), 
 São Francisco (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 São Francisco (kommun i Brasilien, Minas Gerais, lat -15,88, long -44,84), 
 São Francisco (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -20,36, long -50,67), 
 São Francisco (kommun i Brasilien, Sergipe),

Portugal 

 São Francisco (freguesia), Setúbal, Alcochete, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar